Bodegraven steht für

 Bodegraven, eine Kleinstadt und eine Gemeinde in den Niederlanden, Provinz Südholland
 Bodegraven (Schiff), ein niederländisches Handels- und Passagierschiff

Bodegraven ist der Familienname folgender Personen:

 Johan Bodegraven (1914–1993), niederländischer Reporter und Radiosprecher